Танка:
 Танка — японская стихотворная форма.
 Танка (тиб. тхангка) — произведение тибетской религиозной (буддийской) живописи.
 Танка — народность в Китае.
 Танка — элемент учения секты «Радастея».